Ivar – nome proprio di persona scandinavo maschile
 Ivar – wrestler statunitense
 Stan Ivar – attore statunitense
 1627 Ivar – asteroide near-Earth